Змагання з бігу на 5000 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 3 та 6 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші п'ятеро з кожного забігу () та п'ятеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з шостого ().

 Давіт Фікаду, який ненавмисно впав під час попереднього забігу, отримав право взяти участь у фінальному забігу згідно з рішенням суддівської колегії.

Фінал 

Фінальний забіг відбувся 6 серпня 2021.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки